Die 8. Etappe der Tour de France 2014 fand am 12. Juli 2014 statt und führte von Tomblaine über 161 km nach Gérardmer-La Mauselaine. Im Verlauf der Etappe gab es einen Zwischensprint nach 100 km sowie zwei Bergwertungen der zweiten und eine Wertung der dritten Kategorie. Damit zählte die Etappe als Mittelgebirgsetappe, es gingen 185 Fahrer an den Start.

Aufgaben 
  (IAM): nicht zur Etappe angetreten
  (LTB): Aufgabe während der Etappe

Punktewertungen

Bergwertungen

Weblinks 

 Wertungen der 8. Etappe
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 08
201408
Sport (Tomblaine)
Sportveranstaltung in Gérardmer